Губарь — украинская фамилия.

 Губарь, Александр Герасимович (1909—1943) — Герой Советского Союза.
 Губарь, Олег Иосифович (1953—2021) — украинский поэт, журналист.